Колин Уайт
 Уайт, Колин (род. 1977) — канадский хоккеист, защитник, двукратный обладатель Кубка Стэнли.
 Уайт, Колин (род. 1997) — американский хоккеист, нападающий.